Капин () — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Литорал-Норти, который входит в Зона-да-Мата-Параибана. Население составляет 6,441 человека на 2016 год. Занимает площадь 78 786 км². Плотность населения — 71,65 чел./км².

Статистика
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 45 267 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 7.294,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,533 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Муниципалитеты штата Параиба